Ester Mägi, Ests componiste
 Konrad Mägi, Ests kunstschilder
 Rasmus Mägi, Ests atleet